Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Wayne Ferreira che ha battuto in finale Pete Sampras 7–6 (7–2), 5–7, 6–3.

Teste di serie 

 Pete Sampras (finale)
 Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
 Marc Rosset (primo turno)
 Wayne Ferreira (campione)

 Todd Martin (semifinali)
 Arnaud Boetsch (primo turno)
 Greg Rusedski (secondo turno)
 Bernd Karbacher (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1995
ATP Tour 1995